
Termin -{ATC
Скочи на: навигација, претрага }- ima više značenja.

 Genetički kod za izoleucin
 ATC klasifikacija